Dammas ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Dammas (1772–1850), deutscher Kantor
 Karl Hellmuth Dammas (1816–1885), deutscher Komponist und Dichter